Jméno a příjmení Václav Šára má více známých nositelů:

 Václav Šára (generál) (1893–1941) – český legionář, generál, velitel odbojové organizace Obrana národa.
 Václav Šára (sochař) (1893–1951) – český sochař, malíř a grafik.